Le mot Département de Colón peut signifier :
Département de Colón (Honduras), un département de Honduras. 
Département de Colón (Córdoba), un département de la province de Córdoba, en Argentine.
Département de Colón (Entre Ríos), un département de la province de Entre Ríos, en Argentine.